Cabreiros peut désigner :

Toponymes

Cabreiros, une des paroisses civiles de la municipalité d'Arouca, située dans le district d'Aveiro ;
Cabreiros, une des paroisses civiles de la municipalité de Braga, située dans le district de Braga.

Homonymie de toponyme